.br ( Brasil) — национальный домен верхнего уровня для Бразилии.
Доступна регистрация имени домена второго или третьего уровня в доменных зонах — .br, .com.br, .eco.br, .emp.br, .net.br, .edu.br, .adm.br, .adv.br, .arq.br, .ato.br, .bio.br, .bmd.br, .cim.br, .cng.br, .cnt.br, .ecn.br, .eng.br, .eti.br, .fnd.br, .fot.br, .fst.br, .ggf.br, .jor.br, .lel.br, .mat.br, .med.br, .mus.br, .not.br, .ntr.br, .odo.br, .prg.br, .pro.br, .psc.br, .qsl.br, .slg.br, .taxi.br, .teo.br, .trd.br, .vet.br, .zlg.br, .blog.br, .flog.br, .nom.br, .vlog.br, .wiki.br, .arg.br, .art.br, .esp.br, .etc.br, .far.br, .imb.br, .ind.br, .inf.br, .radio.br, .rec.br, .srv.br, .tmp.br, .tur.br, .tv.br, .am.br, .coop.br, .fm.br, .g12.br, .gov.br, .mil.br, .org.br, .psi.br, .b.br, .jus.br, .leg.br, .mp.br, .ppg.br, .can.br, физическими лицами и юридическими лицами, резидентами Бразилии. Администрируется сетевым центром информации и координации (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto). В этом домене расположена большая часть сайтов на португальском языке. Управляется компанией Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR —   .

По состоянию на 20 апреля 2014 года зарегистрировано 3 409 664 домена в доменной зоне .br.

Национальный домен верхнего уровня — BR используется как национальный домен верхнего уровня в стандартах административно-территориального деления территории государства ISO 3166 (ISO 3166-1, ISO 3166-2, ISO 3166-2:BR) в качестве кода Alpha2, образующего основу геокода административно-территориального деления Бразилии.

Требования к регистрируемым доменам 
Домены, регистрируемые в доменной зоне .br, должны соответствовать требованиям, предъявляемым регистратором к доменам третьего уровня.

 Минимальная длина имени домена — 2 символа.
 Максимальная длина имени домена, не учитывая количество символов домена второго уровня — .com.br, .eco.br, .emp.br, .net.br, .edu.br, .adm.br, .adv.br, .arq.br, .ato.br, .bio.br, .bmd.br, .cim.br, .cng.br, .cnt.br, .ecn.br, .eng.br, .eti.br, .fnd.br, .fot.br, .fst.br, .ggf.br, .jor.br, .lel.br, .mat.br, .med.br, .mus.br, .not.br, .ntr.br, .odo.br, .prg.br, .pro.br, .psc.br, .qsl.br, .slg.br, .taxi.br, .teo.br, .trd.br, .vet.br, .zlg.br, .blog.br, .flog.br, .nom.br, .vlog.br, .wiki.br, .arg.br, .art.br, .esp.br, .etc.br, .far.br, .imb.br, .ind.br, .inf.br, .radio.br, .rec.br, .srv.br, .tmp.br, .tur.br, .tv.br, .am.br, .coop.br, .fm.br, .g12.br, .gov.br, .mil.br, .org.br, .psi.br, .b.br, .jus.br, .leg.br, .mp.br, .ppg.br, .can.br, не более — 23 символов.
 Имя домена может состоять из букв латинского алфавита (a-z), цифр (0-9) и тире (—, -).
 Имя домена может содержать символы расширенной кодировки (à, á, â, ã, é, ê, í, ó, ô, õ, ú, ü, ç).
 Имя домена не может начинаться или заканчиваться символом тире (—, -).
 Имя домена не может состоять только из символов цифр (0, 9).

Домены 2 уровня 
Таблица доменов второго уровня доменной зоны .br, условия использования, категории доменов.

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 ISO 3166-2:BR

Ссылки 
 Сведения whois для домена .br на сайте IANA
 NIC.br
 Информация о доменной зоне .br в «Перечне доменов ccTLD и соответствующих им стран» Инфоцентра компании RU-CENTER

Примечания 

Национальные домены верхнего уровня